Пізі (фр. Pisy) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. 
 Вассі-су-Пізі (фр. Vassy-sous-Pisy) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна.